Дзеконский — польская фамилия. 

Известные носители:

 Дзеконский, Лев Викторович (1912-?) — заслуженный мастер спорта СССР (баскетбол), заслуженный тренер СССР.
 Дзеконский, Леонид Викторович (1909—1980) — заслуженный мастер спорта СССР (греко-римская борьба), заслуженный тренер СССР.
 Дзеконский, Осип Антонович (1844—?) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

См. также 
 Янковский